Saint-Blaise (Alpy Nadmorskie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Saint-Blaise (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy